

Mitologia 
 Corito – personaggio della mitologia  greca, figlio di Paride conquistò il cuore di Elena e per questo suo padre lo uccise
 Corito – personaggio della mitologia greca, trovò Telefo (abbandonato da Auge) e lo crebbe come se fosse suo figlio
 Corito – personaggio della mitologia greca, figlio di Zeus e della Pleiade Elettra e padre di Iasione e Dardano
 Corito – personaggio della mitologia greca, uno dei Lapiti ucciso dal centauro Roteo
 Corito – personaggio della mitologia greca, figlio di Marmarus ed uno alla corte di re Cefeo 
 Corito – personaggio della mitologia greca, uno dei Dolioni. Fu ucciso da Tideo

Note